Эльи́н ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампос-де-Эльин. Занимает площадь 778,73 км². Население — 31 109 человек (на 2010 год). Расстояние — 60 км до административного центра провинции.

Спорт 
В городе базируется футбольный клуб «Баку Элин-Депортиво».

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Hellín 
 Estado del Embalse de Camarillas 
 Portal Joven de la Ciudad de Hellín
 Foros para Albacete y Provincia 
 Ciudadhellin.com 
 Escuela Oficial de Idiomas Conde de Floridablanca

Муниципалитеты Альбасете